désigne :

 Eastover, une ville située en Caroline du Nord ;
 Eastover, une ville située en Caroline du Sud.